Drepanepteryx är ett släkte av insekter som beskrevs av Leach 1815. Drepanepteryx ingår i familjen florsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Florsländor
Drepanepteryx